Byblos, une ville du Liban.
 Byblos, une marque italienne de prêt-à-porter.
 Le Byblos, un palace néo-provençal à Saint-Tropez.
 Philon de Byblos, un polygraphe de langue grecque, auteur de nombreux ouvrages.
 Château de Byblos autre nom du Château médiéval de Gibelet situé à Byblos.